

Geografia 
Austria
 Thal o Thal bei Graz – comune nel distretto di Graz-Umgebung
 Thal – frazione di Assling, comune nel distretto di Lienz
 Thal – frazione di Dunkelsteinerwald, comune nel distretto di Melk
 Thal – frazione di Hafnerbach, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land
 Thal – frazione di Sulzberg, comune nel distretto di Bregenz

Francia
 Thal-Drulingen – comune nel dipartimento del Basso Reno
 Thal-Marmoutier – comune nel dipartimento del Basso Reno

Germania
 Thal – frazione di Bad Grönenbach, comune nel distretto della Svevia
 Thal – frazione di Engelskirchen, comune nel distretto di Colonia
 Thal – frazione di Feldkirchen-Westerham, comune nel distretto dell'Alta Baviera
 Thal – frazione di Reichstädt, comune nel circondario di Greiz
 Thal – ex comune ora frazione di Ruhla, città nel circondario di Wartburg
 Thal – frazione di Ruppichteroth, comune nel distretto di Colonia

Pakistan
 Thal – deserto pakistano 

Svizzera
 Distretto di Thal  – distretto del Canton Soletta
 Thal – comune nel distretto di Rorschach

Altro
 Thal'  – razza aliena immaginaria protagonista dell'episodio The Daleks della serie televisiva Doctor Who e del remake cinematografico Dr. Who and the Daleks''.

Pagine correlate 
 Tal
 Taal (disambigua)